Împăratul Shang din dinastia Han, ch. 漢殤帝, py. Hàn Shāng dì, wg. Han Shang-ti, (începutul lui 105 – august sau septembrie 106) a fost un împărat chinez din dinastia Han și al cincilea împărat din dinastia Han.

Date generale 
Împărăteasa Văduvă Deng l-a pus pe tron atunci când acesta avea peste 100 de zile, în ciuda faptului că avea un frate mai mare, Liu Sheng (刘胜), a cărei vârstă a fost necunoscută, dar probabil era de asemenea destul de tânăr.

Împărăteasa Văduvă Deng a păstrat, de asemenea, pe Liu Hu (刘 祜), care era vărul de doisprezece ani din Shangdi și viitorul împărat care se va numi Împăratul An din dinastia Han, în capitala Luoyang ca asigurare împotriva morții copilului împărat. Liu Hu a urcat pe tron când împăratul Shang a murit în august sau septembrie 106; cu toate acestea, Văduva Deng a rămas ca regent pentru adolescentul împărat An. Un decret dat de către împărăteasa Văduvă Deng în timpul domniei acestuia pune în lumină ineficiența birocratică.

Împărați chinezi
Nașteri în 105
Decese în 106